Хефлин () — английская фамилия. Известные носители:

 Хефлин, Ван (1910—1971) — американский актер.
 Хефлин, Фрэнсис (1923—1994) — американская актриса.